Мацю́к — українське прізвище.

 Мацюк Віктор Миколайович (*1975) — колишній український футболіст, нападник.
 Мацюк Галина Петрівна (*1957) — український мовознавець.
 Мацюк Валерія Вікторівна (Божена Дар) — солістка-вокалістка ГО «Золоті леви чорної сотні», заслужений артист Україні
 Мацюк Ія Павлівна (1920—2008) — українська співачка.
 Мацюк Любомир (1918—1991) — український співак (тенор) і диригент.
 Мацюк Орест Ярославович (1932— 1999) — львівський історик, архівіст і знавець філіграней (водяних знаків на папері).

Див. також 
 Мацюківщина

Примітки 

Українські прізвища